Юлия Фишер:
  (род. 1966) — немецкий биолог.
  (род. 1966) — немецкая актриса.
 Фишер, Юлия (род. 1983) — немецкая скрипачка, пианистка и музыкальный педагог. 
 Фишер, Юлия (род. 1990) — немецкая метательница диска, серебряный призёр чемпионата Европы 2016.